Васил Венков Камбуров е български футболист, вратар. Роден е на 4 декември 1975 г. в Велико Търново. Висок е 188 см и тежи 92 кг.

Кариера 
Играл е за отборите на Локомотив (Пловдив), Армеец (Пловдив) (1994/пр.), Беласица, Добруджа и Кричим. Шампион на и носител на Суперкупата на България през 2004 г. с Локомотив (Пловдив) и бронзов медалист през 2005 г. За купата на УЕФА има 2 мача за Локомотив (Пд). Има 1 мач за националния отбор. Треньор на вратарите в Локомотив Пловдив сезон 2010.

По сезони 

Български футболисти
Футболисти на Локомотив (Пловдив)
Футболисти на Беласица (Петрич)
Футболисти на Добруджа (Добрич)